Арлеки́но:

 Арлекино (песня) — песня из репертуара Аллы Пугачёвой (1975).
 Арлекино (миньон) — третий миньон Аллы Пугачёвой (1976).
 Арлекино (сингл, Болгария) — первый сольный сингл Аллы Пугачёвой (1975).
 Арлекино и другие — второй студийный альбом Аллы Пугачёвой (1979).

См. также 
 Арлекин (значения)
 Меня зовут Арлекино — двухсерийная драма Валерия Рыбарева по мотивам пьесы Юрия Щекочихина «Ловушка 46, рост второй» (СССР, 1988).
 АрлеКино — кинотеатр в Калуге.